Ку́окканен () — финская фамилия. Известные носители:

 Куокканен, Рауна — финский учёный-политолог, переводчица.
  (1887—1956) — финский государственный деятель.
 Куокканен, Яри (род. 1977) — финский музыкант.